При́гниц может означать:

  — дворянский род.
 Пригниц (историческая область) — историческая область в Бранденбурге.
  — природный территориальный комплекс.
 Пригниц (район) — район Бранденбурга.
  — церковный округ.
 Восточный Пригниц-Руппин (район) — район Бранденбурга.